Robert Hunter puede hacer referencia a:

 Robert Hunter (1977), ciclista sudafricano.
 Robert C. Hunter (1941-2019),  letrista, compositor, cantante, traductor y poeta estadounidense.
 Robert Hunter (1666–1734), gobernador colonial británico Nueva York y Nueva Jersey (1710-1720), y gobernador de Jamaica (1727-1734).